Соревнования по боксу в весовой категории до 51 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли с 23 июля по 4 августа. Приняли участие 32 спортсмена из разных стран.

Призёры

Соревнования 
{{32TeamBracket
| RD1=Раунд 1
| RD2=Раунд 2
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы
| RD5=Финал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Альберт Пакеев|RUS|1996|летних}}
| RD1-score01= 8| RD1-seed02=32
| RD1-team02=
| RD1-score02=1

| RD1-seed03=17
| RD1-team03=
| RD1-score03=4
| RD1-seed04=16
| RD1-team04=
| RD1-score06=16

| RD1-seed07=25
| RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Халед Фалах|SYR|1996|летних}}
| RD1-score07=11
| RD1-seed08=8
| RD1-team08=
| RD1-score08=9

| RD1-seed09=5
| RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Лерник Папян|ARM|1996|летних}}
| RD1-score09=10
| RD1-seed10=28
| RD1-team10=
| RD1-score10=5

| RD1-seed11=21
| RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Маикро Ромеро|CUB|1996|летних}}
| RD1-score11=24
| RD1-seed12=12
| RD1-team12=
| RD1-score12=12

| RD1-seed13=13
| RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Игорь Самойленко|MDA|1996|летних}}
| RD1-score13=20
| RD1-seed14=20
| RD1-team14=
| RD1-score14=8

| RD1-seed15=29
| RD1-team15=
| RD1-score15=2
| RD1-seed16=4
| RD1-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Элиас Рекайдо|PHI|1996|летних}}
| RD1-score16=13

| RD1-seed17=3
| RD1-team17=
| RD1-score17=4
| RD1-seed18=30
| RD1-team18={{СпортсменОИ флаг 2|Мехди Ассус|ALG|1996|летних}}
| RD1-score18=11

| RD1-seed19=19
| RD1-team19={{СпортсменОИ флаг 2|Омар Андрес Нарваэс|ARG|1996|летних}}
| RD1-score19=9
| RD1-seed20=14
| RD1-team20=
| RD1-score20=4

| RD1-seed21=11
| RD1-team21={{СпортсменОИ флаг 2|Херменсен Балло|INA|1996|летних}}
| RD1-score21=6
| RD1-seed22=22
| RD1-team22=
| RD1-score22=2

| RD1-seed23=27
| RD1-team23=
| RD1-score23=7
| RD1-seed24=6
| RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Золтан Лунка|GER|1996|летних}}
| RD1-score24=13

| RD1-seed25=7
| RD1-team25=
| RD1-score25=7
| RD1-seed26=26
| RD1-team26={{СпортсменОИ флаг 2|Булат Жумадилов|KAZ|1996|летних}}
| RD1-score26=18

| RD1-seed27=23
| RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Сергей Ковганко|UKR|1996|летних}}
| RD1-score27=12
| RD1-seed28=10
| RD1-team28=
| RD1-score28=6

| RD1-seed29=15
| RD1-team29={{СпортсменОИ флаг 2|Дамаен Келли|IRL|1996|летних}}
| RD1-score29=12
| RD1-seed30=18
| RD1-team30=
| RD1-score30=11

| RD1-seed31=31
| RD1-team31=
| RD1-score31=8
| RD1-seed32=2
| RD1-team32={{СпортсменОИ флаг 2|Хуссейн Хуссейн|AUS|1996|летних}}
| RD1-score32=11

| RD2-seed01=
| RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Альберт Пакеев|RUS|1996|летних}}
| RD2-score01=13
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02=4

| RD2-seed03=
| RD2-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Дэниел Рейес|COL|1996|летних}}
| RD2-score03=15
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04=13

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Маикро Ромеро|CUB|1996|летних}}
| RD2-score06=22

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07=8
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Элиас Рекайдо|PHI|1996|летних}}
| RD2-score08=12

| RD2-seed09=
| RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Мехди Ассус|ALG|1996|летних}}
| RD2-score09=20
| RD2-seed10=
| RD2-team10=
| RD2-score10=4

| RD2-seed11=
| RD2-team11=
| RD2-score11=12
| RD2-seed12=
| RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Золтан Лунка|GER|1996|летних}}
| RD2-score12=18

| RD2-seed13=
| RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Булат Жумадилов|KAZ|1996|летних}}
| RD2-score13=21
| RD2-seed14=
| RD2-team14=
| RD2-score14=4

| RD2-seed15=
| RD2-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Дамаен Келли|IRL|1996|летних}}
| RD2-score15=27
| RD2-seed16=
| RD2-team16=
| RD2-score16=20

| RD3-seed01=
| RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Альберт Пакеев|RUS|1996|летних}}
| RD3-score01=13
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02=13

| RD3-seed03=
| RD3-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Маикро Ромеро|CUB|1996|летних}}
| RD3-score03=18
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04=3

| RD3-seed05=
| RD3-team05=
| RD3-score05=6
| RD3-seed06=
| RD3-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Золтан Лунка|GER|1996|летних}}
| RD3-score06=19

| RD3-seed07=
| RD3-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Булат Жумадилов|KAZ|1996|летних}}
| RD3-score07=13
| RD3-seed08=
| RD3-team08=
| RD3-score08=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Маикро Ромеро|CUB|1996|летних}}
| RD4-score02=12

| RD4-seed03=
| RD4-team03=
| RD4-score03=6
| RD4-seed04=
| RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Булат Жумадилов|KAZ|1996|летних}}
| RD4-score04=12

| RD5-seed01=
| RD5-team01=

Источники 
 Результаты — Атланта 1996 — БОКС, 51 кг
 Результаты на сайте Sports-Reference.com — Бокс, до 51 кг 

Бокс на летних Олимпийских играх 1996